Луковский сельсовет:

 Луковский сельсовет — в Малоритском районе Брестской области.
 Луковский сельсовет — в Панкрушихинском районе Алтайского края.